Бэнкхед, Ба́нкхед () — английская фамилия. Известные носители:
 Бэнкхед, Таллула Брокмен (1902-1968) — американская актриса.
 Бэнкхед, Уильям Брокмен (1874—1940) — американский политик, отец Таллулы Бэнкхед.

Примечания